Burlingame kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Burlingame (Californië)
Burlingame (Kansas)